Trois navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Faulknor :
 le , un destroyer de la classe Faulknor. Lancé en 1914, il entre ensuite en service dans la Marine chilienne en 1920 sous le nom dAlmirante Riveros ;
 la , une canonnière fluviale achetée en 1925 et revendue en 1928 ;
 le , un destroyer de classe F lancé en 1933 qui participe à la Seconde Guerre mondiale.

Faulknor